Le Championnat du Portugal de football 1990-1991 est la  de la compétition qui voit la victoire du SL Benfica.

Classement 

|}

Meilleurs buteurs 
Le meilleur buteur de la saison est l'attaquant portugais Rui Águas, qui inscrit 25 buts avec Benfica. Le second meilleur buteur est Domingos Paciência, qui marque 24 buts en faveur du FC Porto.

Voir aussi 
 Championnat du Portugal de football D2 1990-1991
 Coupe du Portugal de football 1990-1991

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1990-91 sur leballonrond.fr

Championnat du Portugal de football
Football D1
Football D1
Portugal
Portugal